Il tiro con l'arco a squadre femminile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto dal 23 ed al 25 luglio 2021 presso il Parco di Yumenoshima.

La vincitrice della gara è stata la compagine sud-coreana composta dalle arcere An San, Jang Min-hee e Kang Chae-young.

Formato della gara
Le squadre si sono classificate dall'1 al 12 in base ai risultati dei tre componenti di ogni squadra nel turno di qualificazione, andando poi a comporre un torneo ad eliminazione diretta. Ogni componente ha 72 frecce per gara (per un totale di 216 a squadra). I vincitori passano al turno successivo, mentre gli sconfitti sono eliminati.

Programma

Record 
Prima di questa competizione, i record erano:

216 frecce
 Mondiale:  Kang Chae-young, Lee Woo-seok, Chang Hye-jin. Punti 2053. Antalya, Turchia, 21 maggio 2018
 Olimpico:  Park Sung-hyun, Yun Ok-hee, Joo Hyun-jung. Punti 2004. Pechino, Cina, 9 agosto 2008

Risultati

Qualificazione

Tabellone

Note

Tiro con l'arco ai Giochi della XXXII Olimpiade